Kaletka steht für folgende geografische Objekte in Polen:

 Kaletka (Iława), Dorf in der Gmina Iława, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Kalittken, 1938 bis 1945 Kalitten, Kreis Rosenberg, Westpreußen
 Kaletka (Purda), Siedlung in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Kaletka, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Nowa Kaletka, Dorf in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Neu Kaletka, 1938 bis 1945 Herrmannsort, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Stara Kaletka, Dorf in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Alt Kaletka, 1938 bis 1945 Teerwalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen